A Praia da Cacimba do Padre está localizada na ilha de Fernando de Noronha, no arquipélago de mesmo nome, no estado de Pernambuco, no Brasil.

É uma das mais famosas praias da ilha devido principalmente à sua paisagem deslumbrante e ondas perfeitas para a prática do surf. Em algumas época do ano existem campeonatos de surf, reunindo os principais nomes desse esporte do país e do mundo.

Cacimba Do Padre